Los Santos pode se referir a:

 Los Santos - cidade da Espanha, na província de Salamanca
 Los Santos (província) - província do Panamá
 Los Santos (distrito) - distrito da província panamenha homônima
 Los Santos (vila) - capital do distrito panamenho homônimo

Desambiguação